Il singolare del torneo di tennis Casablanca Challenger 1992, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Gilbert Schaller che ha battuto in finale Federico Sánchez 6-4, 6-1.

Teste di serie 

 Francisco Montana (secondo turno)
 Gilbert Schaller (Campione)
 Alberto Berasategui (primo turno)
 Roberto Azar (semifinali)

 Dirk Dier (quarti di finale)
 Jean-Philippe Fleurian (semifinali)
 Jens Wöhrmann (primo turno)
 Filip Dewulf (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Casablanca Challenger 1992